MFK Slovan Sabinov (celým názvem: Mestský futbalový klub Slovan Sabinov) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve městě Sabinov. Založen byl v roce 1921 pod názvem Sabinovský AC. Od sezóny 2014/15 působí ve třetí fotbalové lize, sk. Východ.

Své domácí zápasy odehrává na městském stadionu Sabinov s kapacitou 3 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1921 – Sabinovský AC (Sabinovský atletický klub)
 1924 – ŠK Slávia Sabinov (Športový klub Slávia Sabinov)
 1940 – ŠOHG Sabinov (Športový oddiel Hlinkovej gardy Sabinov)
 1943 – ŠK Slávia Sabinov (Športový klub Slávia Sabinov)
 1948 – JTO Sokol (Jednotná telovýchovná organizácia)
 1951 – TJ Sabina Sabinov (Telovýchovná jednota Sabina Sabinov)
 1953 – TJ Slavoj Sabinov (Telovýchovná jednota Slavoj Sabinov)
 1956 – TJ Slovan Sabinov (Telovýchovná jednota Slovan Sabinov)
 1957 – TJ Slavoj Sabinov (Telovýchovná jednota Slavoj Sabinov)
 1959 – TJ Družstevník Sabinov (Telovýchovná jednota Družstevník Sabinov)
 1964 – TJ Slovan ZZ Sabinov (Telovýchovná jednota Slovan združené závody Sabinov)
 1978 – TJ ND VSS Sabinov (Telovýchovná jednota Nový domov Východoslovenské strojárne Sabinov)
 1979 – TJ ND ZŤS Sabinov (Telovýchovná jednota Nový domov Závody ťažkého strojárstva Sabinov)
 1992 – TJ Strojsan Sabinov (Telovýchovná jednota Strojsan Sabinov)
 1997 – MFK ZŤS Sabinov (Mestský futbalový klub Závody ťažkého strojárstva Sabinov)
 2002 – MFK Slovan Sabinov (Mestský futbalový klub Slovan Sabinov)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1951                Okresná súťaž okresu Sabinov
 1952–1959:   Majstrovstvá Prešovského kraja
 1959–1960:   I. A trieda Prešovského kraja
 1960–1961:  Východoslovenská divízia
 1961–1964:  I. Trieda skupina
 1964–1965:  Krajské majstrovstvo – skupina Východ
 1965–
 1973–1975: Krajský přebor – sk. Východ
 1975–1980: I. A trieda  – sk. Východ
 1980–1982: Krajský přebor – sk. Východ
 1982–1983: I. A trieda  – sk. Východ
 1983–1987: Divize – sk. Východ (Východní)
 1987–1993: Divize – sk. Východ
 1993–1994: 4. liga 
 1994–1996: 4. liga  – sk. Východ

 1998–2003: 4. liga  – sk. Sever
 2003–2006: 3. liga – sk. Východ
 2006–2007: 3. liga 
 2007–2008: 2. liga – sk. Východ
 2008–2011: 3. liga 
 2011–2014: 4. liga 
 2014–2018: 3. liga – sk. Východ
 2018 – 4. liga VsFZ Sever

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na futbalnet.sk 
 Sabinov oslavoval deväťdesiatročný futbal 

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1921
Sabinov